Уэ́ствуд, Ве́ствуд, Уэст-Вуд, Вест-Вуд (, ) — англоязычный топоним и фамилия.

Топоним

Англия 
  — район Олдема.
  — деревня в Кенте.
  — деревня в Уилтшире.

США 
  — город в Айове.
  — статистически обособленная местность в Калифорнии.
  — нейборхуд в Лос-Анджелесе.
 Вествудское кладбище
  — город в Канзасе.
  — статистически обособленная местность в Кентукки, округ Бойд.
  — город в Кентукки, округ Джефферсон.
 Уэствуд — городок в Массачусетсе.
  — деревня в Миссури.
  — неинкорпорированная коммуна в Мичигане.
  — боро в Нью-Джерси.
  — статистически обособленная местность в Пенсильвании.
  — статистически обособленная местность в Юте.

Прочие страны 
  — городок в Квинсленде, Австралия.
  — нейборхуд в Эдмонтоне, Канада.

Составные топонимы 
Англия
  — деревня в Дареме.
  — деревня в Дареме.
  — деревня в Северном Линкольншире.

США
 Уэствуд-Лейкс — статистически обособленная местность во Флориде.
  — город в Канзасе.

Прочие страны
  — нейборхуд в Британской Колумбии, Канада.

Фамилия 
  (1925—1999) — английский епископ.
  (род. 1959) — английский натуралист и радиоведущий.
 Вествуд, Вивьен (1941—2022) — английский дизайнер.
 Вествуд, Джин — британская фигуристка.
 Вествуд, Джон Обадия (1805—1893) — английский энтомолог и археолог.
  (род. 1963) — английский футбольный болельщик и продавец антикварных книг.
 Уэствуд, Кейрен (род. 1984) — ирландский футбольный вратарь.
 Уэствуд, Ли (род. 1973) — английский гольфист.
  (род. 1957) — английский ди-джей, радио- и телеведущий.
 Уэствуд, Эшли (род. 1990) — английский футболист.

Прочее 
  — мотоспортивная трасса в городе Кокуитлам, Канада.

См. также 
 Стенамма Вествуда — вид муравьёв
 Westwood Studios — компания-разработчик компьютерных игр (1985—2003)
  — американская радиосеть (1976–2011)
  — американская масс-медиа-компания (с 2006 года)
 Нортвуд (Северный лес)
 Иствуд (Восточный лес)
 Саутвуд (Южный лес)